La frase sentimientos ajenos hace referencia a:

 Sentimientos ajenos, telenovela mexicana.
 Sentimientos ajenos, canción del cantautor cubano David Torrens.